Фукан:

 Фукан — городской уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Фукан — метеорит, найденный в 2000 году около одноимённого уезда в Китае.
 Фукан () — община в уезде Йенбинь, провинция Йенбай, Вьетнам.
 Фукан, Себастьен (род. 1974) — французский трейсер карибского (гваделупского) происхождения, актёр.

См. также 
 Фука